Хадзиниколау:
 Хадзиниколау, Никос (род. 1938) — греческий и французский историк искусства.
 Николай (Хадзиниколау) (Николаос Хадзиниколау, род. 1954) — епископ Элладской православной церкви; митрополит Месогеи и Лавриотики.